Фи́лип Дин «Пип» То́рренс (; род. 2 июня 1960) — английский актёр.

Известен ролью Алана Ласеллса в драме Netflix «Корона», ролью аристократа лорда Массена в сериале HBO Max «Невероятные», а также главными ролями в сериалах «Полдарк» и «Версаль». Он также снимался в таких фильмах, как «Девушка из Дании», «Железная леди», «Боевой конь» и «Звёздные войны: Пробуждение силы».

Биография 

Торренс родился в Бромли, Кент, и получил образование в школе . Он изучал английскую литературу в Тринити-колледже в Кембридже, а затем учился актёрскому мастерству в лондонской театральной школе .

Фильмография

Кино

Телевидение

Компьютерные игры

Примечания 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Киноактёры Великобритании